Евгéний Ивано́в (, полное имя Евгéний Ви́кторович Ивано́в; род. 19 января 1966, Тюмень) — российский и чешский , график, иллюстратор. Родился в Сибири. С 1998 живёт и работает в Праге, Чехии.

Биография 
Евгений Иванов — современный чешский художник русского происхождения. Родился в 1966 году в сибирском городе Тюмени, Россия. Закончил учёбу в Тюменском индустриальном институте, но связал свою жизнь с живописью. Огромное влияние на формирование творческой манеры художника оказали течения европейского модернизма и авангарда, в частности французский кубизм, итальянский футуризм, русский авангард и немецкий экспрессионизм.

Творчество 
Характерными для стиля художника являются, во-первых, городские пейзажи c элементами кубизма и супрематизма, позволяющие не только «искривить двухмерное пространство» изображения, но и насытить его многомерными смыслами и аллюзиями; во-вторых, кубистические натюрморты, уходящие своими корнями к творчеству художников русского авангарда и французского кубизма.
Мегатемой творчества Евгения Иванова является тема «прошедшего или потерянного времени», которую художник реализует через тему «черты оседлости»; тему джазовых музыкантов 30—50-x годов, игроков в карты, «мужчин в котелках»; гулаговскую и антибольшевистскую тему.
Колористически художник работает на контрасте оттенков охры, умбры, сиены, коричневого Ван Дейка и ультрамарина. Акварели Евгения Иванова отличаются лиричностью и своеобразной философской созерцательностью, тонкостью светотеневых и цветовых переходов. Кроме акварели, занимается масляной и акриловой живописью, а также тушевой графикой, не боится экспериментировать с разными новыми техниками. Евгений Иванов известен также, как иллюстратор, оформивший свыше 200 книг, в том числе серию книг Юрия Буйды издательства «Эксмо»; серию «Театральный роман» (Л. Филатов, Н. Садур, Э. Радзинский) издательства «Аст»; серию книг П. Г. Вудхауса издательства «Астрель» и др.
Zephaniah“. (校園書房, 2016). ISBN 9789861985190.

Обложки музыкальных альбомов с иллюстрациями Евгения Иванова

Обложки книг с иллюстрациями Евгения Иванова

Выставки 
 2023. KLAPKA TOUR 2023. Hybernia Theatre, Прага, Чехия.
 2022. 25th anniversary of the Film flap salon. Hybernia Theatre, Прага, Чехия.
 2018. Персональная выставка. Zojak gallery, Прага, Чехия.
 2017. Выставка «Франциск Скорина и Прага: к 500-летию издания Франциском Скориной пражской библии.» Под эгидой посольства Литвы, Национальная библиотека Чешской Республики, Клементинум, Прага, Чехия.
 2017. Персональная выставка, галерея Jiřího Konečného. Весели-над-Моравой, Чехия.
 2013. Персональная выставка, галерея Krcek. Острожска-Нова-Вес, Чехия.
 2010. Персональная выставка, галерея РЦНК, Прага, Чехия.
 2010. Reading Contemporary Art Fair 2010, Rivermead Leisure Centre, Великобритания.
 2010. Spring Fair International 2010 NEC Birmingham, Великобритания.
 2009. «At the Waters Edge» персональная выставка, EE Fine Art, Кембридж, Великобритания.
 2009. Art Ireland Spring Collection, Дублин, Ирландия.
 2009. Персональная выставка, ATRAX Gallery, Пршеров, Чехия.
 2008. Участие в рождественской выставке. Острожска-Нова-Вес, Чехия.
 2008. Art Ireland, Main Hall, RDS, Дублин, Ирландия.
 2008. The Affordable Art Fair, Autumn Collection 2008, Battersea Park, Лондон, Великобритания.
 2008. Chelsea Art Fair, Chelsea Old Town Hall, Лондон, Великобритания.
 2008. EE Fine Art, Cambridge Art fair, Кембридж, Великобритания.
 2008.  Art Ireland Spring Collection, Main Hall RDS, Дублин, Ирландия.
 2008. EE Fine Art gallery, «January Sale», Кембридж, Великобритания.
 2007. EE Fine Art gallery, «Christmas Show», Кембридж, Великобритания.
 2007. EE Fine Art, «Grand Opening Exhibition», Кембридж, Великобритания.
 2007. The Affordable Art Fair, Autumn Collection 2007. Battersea Park, Лондон, Великобритания.
 2007. EE Fine Art — Cambridgeshire Art Fair, Кембридж, Великобритания.
 2007. Art Ireland Spring Collection, Main Hall RDS, Дублин, Ирландия.
 2006. Art Ireland, Main Hall RDS, Дублин, Ирландия.
 2006. Dulwich Art Fair, Dulwich College, Лондон, Великобритания.
 2006. Art Ireland Spring Collection 2006, RDS Main Hall, Дублин, Ирландия.
 2005. Участие в рождественской выставке. Острожска-Нова-Вес, Чехия.
 2005. Art Ireland Winter Collection 2005, Main Hall of RDS, Дублин, Ирландия.
 2005. Manchester Art Show, Манчестер, Великобритания.
 2005. Art Ireland Summer Collection 2005, RDS Industries Hall, Дублин, Ирландия.
 2004. Art Ireland Summer Collection 2004", RDS Industries Hall, Дублин, Ирландия.
 2003. Персональная выставка в Российском центре науки и культуры при посольстве РФ. Прага, Чехия
 2001. Персональная выставка «Spolek Mlejn». Острава, Чехия.
 1993. Групповая выставка 1/2 (с Сергеем Шаповалом). Галерея ОНМО Культура, Тюмень, Россия.
 1991. Групповая выставка. Выставочный зал союза художников Тюменской области, Тюмень, СССР.
 1991. Персональная выставка № 9, Галерея Мост, ДК Нефтяник, Тюмень, СССР.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Большая коллекция произведений искусства Евгения Иванова (Eugene Ivanov) на Patreon
 Портфолио художника Евгения Иванова (Eugene Ivanov) на Etsy
 Евгений Иванов в датабазе национальной библиотеки Чешской республики (Národní knihovna ČR)
 
 Персональный Сайт художника Евгения Иванова (Eugene Ivanov)
 Портфолио художника Евгения Иванова (Eugene Ivanov) на Pinterest
 Портфолио художника Евгения Иванова (Eugene Ivanov) на Dreamstime
 So Real in So Many Ways: Surreal Illustrations Eugene Ivanov.
 Габелев, Е. Дивная Сибирь
 Иллюстрации к роману В. Пелевина «Чапаев и Пустота»
 Интервью с Евгением Ивановым на Радио Прага
 I work everyday. It’s an unconscious, intuitive process.
 Discover the Surreal Artwork of Illustrator Eugene Ivanov
 Иллюстрации к роману В. Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

Художники по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Изобразительное искусство Чехии
Художники-иллюстраторы России
Художники-иллюстраторы Чехии
Русские художникик по алфавиту
Русские художникики XX века
Художники неофициального искусства СССР
Иммигрировавшие в Чехию из СССР
Современные художники России
Современные художники Чехии
Художники Чехии XX века
Художники Чехии XXI века
Персоналии:Прага